Rully, commune française du Calvados.
 Rully, commune française de l'Oise.
 Rully, commune française de Saône-et-Loire.
 Rully est une AOC de vin de Bourgogne, sur le territoire de Rully (Saône-et-Loire).

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France